Pouillé (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Pouillé (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Pouillé (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes